Ту́ве (ранее Центральный аймак; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Аймак Туве был образован в 1931 году. Площадь его составляет 74 042 км². Численность населения — 83 838 человек (2008 год). Плотность населения — 1,13 чел./км². В административном отношении аймак делится на 27 сомонов. Административным центром его является город Зуунмод. Посреди Центрального аймака находятся 3 анклава — столица Монголии Улан-Батор и подчинённые ей территории.

География 
Центральный аймак расположен соответственно в центральной Монголии. На севере от него лежит Селенгинский аймак, на востоке — Хэнтий, на юге — Говь-Сумбэр и Среднегобийский аймак, на юго-западе — Увэр-Хангайский аймак, на западе — Булганский аймак.

На северо-востоке Туве лежит западная часть Хэнтэйских гор, отроги которых охватывают Улан-Батор. На западе и юге аймака простираются холмистые степи. Крупнейшая река аймака — Туул, впадающая в Орхон.

Административное деление

Национальные парки 
В Хэнтэйских горах находится национальный парк Горхи-Тэрэлж, основанный в 1993 году. Интересен уникальными горными формациями, разнообразным растительным и животным миром. В расположенном на расстоянии 120 километров к юго-западу от Улан-Батора национальном парке Хустайн-Нуруу с 1993 года проводится успешная работа по восстановлению популяции лошади Пржевальского. Южнее столицы находится созданный ещё в социалистической Монголии национальный парк Богд-Хан-Уул. Здесь расположен основанный в 1733 году буддийский монастырь Манджушри-хийд и священная гора Богд-Хан-Уул.

Известные уроженцы 
 Дуламдоржийн Самдан (1916—1939) — Герой Монгольской Народной Республики.
 Зундуйн Цэндэхуу (1905—1980) —  актёр и режиссёр. Народный артист МНР.

Примечания 

Туве